Чемпионат Таджикистана по футболу 1992 () — 1-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1992 на сайте rsssf.com 

1992
Таджикистан
1992 год в Таджикистане